IU: Unitat internacional de mesura, per exemple, en vitamines i medicaments
 IU: Acrònim de la formació política Izquierda Unida